

Personen 
 Georg Raphael Donner (1693-1742), Oostenrijks beeldhouwer
 Helene Donner (1819-1909), Duits aristocrate
 Johannes Hendricus Donner (1824-1903), gereformeerd predikant en anti-revolutionair politicus
 Anders Donner (1854-1938), Fins hoogleraar astronomie
 Theodorus Gerardus Donner (1887-1958), jurist en directeur van NV Centraal Adviesbureau voor publiekrecht en administratie
 Jan Donner (1891-1981), politicus en rechter
 André Donner (1918-1992), hoogleraar en rechter in het Europees Hof van Justitie
 Johannes Hendrikus (Hein) Donner (1927-1988), schaakgrootmeester en schrijver
 Richard Donner (1930), Amerikaans filmregisseur
 Robert Donner (1931-2006), Amerikaans acteur
 Henrik Otto Donner (1939-2013), Fins componist
 Piet Hein Donner (1948), politicus
 Lauren Shuler Donner (1949), Amerikaans filmproducente
 Marian Donner (1974), schrijfster en columniste

Overige 
 Commissie-Cals-Donner, adviescommissie
 Donner (boekhandel), Rotterdamse boekhandel
 Donner Party, een groep Amerikaanse pioniers, die in de winter van 1846-47 in de Sierra Nevada met fatale gevolgen ingesneeuwd raakte.